Рачёв — русская фамилия коми происхождения. Носители:

 Валентин Григорьевич Рачёв (род. 1933) — советский игрок в хоккей с мячом.
 Евгений Михайлович Рачёв (1906—1997) — народный художник РСФСР.